Slovní spojení dětská hra může označovat:
 Dětská hra – činnost dětí
 Dětská hra (film, 1984) – britský horor režiséra Vala Guesta
 Dětská hra (film, 1988) – americký horor režiséra Toma Hollanda